Paulo Gomes (economista)
 Paulo Gomes (músico)
 Paulo Gomes (piloto)
 Paulo Gomes (treinador)

Desambiguação